Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jimy Szymanski che ha battuto in finale Nuno Marques 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Nuno Marques (finale)
 Wojciech Kowalski (primo turno)
 Steve Campbell (primo turno)

 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1996